Чери Гроув има више значења:
 Чери Гроув (Вашингтон)
 Чери Гроув (Охајо)